Canada Women’s Sevens 2023 – siódma edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Canada Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 3–5 marca 2023 roku na BC Place Stadium w Vancouver będąc piątym turniejem sezonu 2022/2023.

Informacje ogólne 
Rozegrane po raz pierwszy na BC Place Stadium zawody były piątym turniejem sezonu 2022/2023 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Kolumbii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby 1 marca 2023 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Do półfinałów awansowała czołowa czwórka klasyfikacji generalnej – Nowa Zelandia, Australia, Francja i Stany Zjednoczone – a dwie pierwsze spotkały się następnie w decydującym pojedynku. Trzeci turniej z rzędu na swoją korzyść rozstrzygnęły Nowozelandki, które zapewniły sobie też kwalifikację na LIO 2024. Najlepszą zawodniczką finału została uznana przedstawicielka triumfatorek, Sarah Hirini. Najwięcej punktów i przyłożeń zdobyła Australijka Maddison Levi, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Fidżyjka Reapi Ulunisau.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

T5
Canada Women’s Sevens
2023 w Kanadzie